Roivainen är ett efternamn, som burits av bland andra:
Heikki Roivainen (1900–1983), finländsk botanist och entomolog
Irene Roivainen (född 1955), finländsk politiker